Vigourt est un patronyme, notamment porté par :
 Catherine Vigourt, écrivaine française
 Julie Vigourt, athlète française, spécialiste du saut à la perche